Akna Lich kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Akna Lich (sjö i Armenien, Armavir), 
 Akna Lich (sjö i Armenien, lat 40,28, long 44,92), 

Robotskapade Armenienförgreningar